Антитеррор

 Антитеррор (контртерроризм) — понятие, соединяющее в себе комплекс мер по нейтрализации терроризма:
 соответствующие новые законы и/или поправки к действующим — см. Антитеррористическое законодательство,
 реальные действия спецслужб по обезвреживанию (уничтожению) террористов — см. Специальные подразделения.
 «Кобра-2: Антитеррор» — 18-серийный боевик 2001 года о буднях элитного засекреченного подразделения «Кобра» («Команда быстрого реагирования)», созданный И. Апасяном и Ю. Кузьменко, — преемник сериала «Маросейка, 12».
 «Антикиллер 2: Антитеррор» — российский фильм 2003 года.
 Вихрь-антитеррор — оперативно-профилактическая операция МВД России.

Компьютерные игры 
Существует несколько компьютерных игр, содержащих в своём названии слово «антитеррор».
 «Альфа: Антитеррор»
 «Альфа: Антитеррор. Мужская работа»
 «Спецназ: Операция «Антитеррор»»
 «Спецназ: Антитеррор. Афганистан»
 «Спецназ: Антитеррор. Миссия на Балканах»
 «Апач: Операция «Антитеррор»

См. также 
 Антитеррористический Центр государств-участников СНГ
 Контртеррористическая операция
 Национальный антитеррористический комитет